Wat (tempel)
Wat (gerecht)
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)
Topische vragen: wie, wat, waar, waarom, hoe ...

Zie ook 
Watten (katoen), ongesponnen katoen, een plurale tantum
Watt (eenheid), natuurkundige eenheid
Watt (doorverwijspagina)
Angkor Wat (doorverwijspagina)